Karl Wilfing ist der Name folgender Personen: 

* Karl Wilfing (Politiker, 1933) (1933–2021), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Wilfing (Politiker, 1960) (* 1960), österreichischer Bundesbeamter und Politiker (ÖVP)